Szívem csücskei (Still Standing), amerikai televíziós sorozat, 2002–2006, főszereplő Mark Addy
 Szívem csücskei (Fever Pitch), 2005-ös amerikai film, főszereplő Drew Barrymoore